Kubán Endre (1877–1957) újságíró
 Kubán Endre (1909–1991) újságíró, az előbbi fia